Селиваниха — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Селиваниха - посёлок в Ленинском районе города Иркутска.
 Селиваниха — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Селиваниха — село в Минусинском районе Красноярского края.
 Селиваниха — деревня в Туруханском районе Красноярского края.
 Селиваниха — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Селиваниха — деревня в Истринском районе Московской области.
 Селиваниха — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.

Река 
 Селиваниха — река в Ивановской области, приток Вязьмы.